Flughafen Luanda steht für folgende Flughäfen:

 Aeroporto Internacional Quatro de Fevereiro, gegenwärtig genutzter Flughafen
 Angola International Airport, im Bau befindlicher Flughafen